Giuseppe Turchi (1759-1799) – pittore italiano
 Giuseppe Turchi (1840-1895) – pittore italiano